Волосовичи — название населённых пунктов.

Белоруссия

Гомельская область 
 Волосовичи — агрогородок в Октябрьском районе.
 Волосовичи — деревня в Рогачёвском районе.
 Волосовичи — деревня в Чечерском районе.

Могилёвская область 
 Волосовичи — деревня в Кировском районе.
 Волосовичи — деревня в Шкловского района.

См. также 
 Воллосович